Steep Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Steep Island (ö i Australien, Tasmanien), Circular Head,

Hongkong 

 Steep Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar